Ženská čtyřhra BRD Bucharest Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže bukurešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunský pár Irina-Camelia Beguová a Ioana Raluca Olaruová, jehož členky nestartovaly společně. Beguová nastoupila s Andreeou Mituovou a trofej obhájila. Spoluhráčkou Olaruové se stala Mihaela Buzărnescuová, s níž skončila v semifinále na raketách Kovinićové se Zanevskou.

Vítězem se stal rumunský pár startující na divokou kartu, Irina-Camelia Beguová a Andreea Mituová, který ve finále zdolal černohorsko-belgickou dvojici Danka Kovinićová a Maryna Zanevská po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Beguová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mituovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Mihaela Buzărnescuová /  Ioana Raluca Olaruová (semifinále)
  Monique Adamczaková /  Jessica Mooreová (čtvrtfinále)
  Irina Baraová /  Nicola Geuerová (čtvrtfinále)
  Lidzija Marozavová /  Arantxa Rusová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2018